Grad u Danskoj:
 Ikast, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Ikast-Brande (općina), općina u regiji Središnji Jutland